Фил А́тертон () — английский кёрлингист.

В составе мужской сборной Англии участник двух  и трёх . Пятикратный .

Играл в основном на позиции второго.

Достижения 
 : золото (1992, 1993, 1994, 1995, 1998).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу